BCG est un acronyme qui peut désigner :
 Vaccin bilié de Calmette et Guérin, un vaccin contre la tuberculose ;
 Bloc des centristes Gaïndé, un parti politique sénégalais ;
 Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil en stratégie ;
 Broadband Content Guide,
.

BCG est un code qui peut signifier :
 .

BCG est une abréviation qui peut signifier :
 Baccalauréat général, une abréviation utilisée dans le système éducatif français.

Code